As línguas chapacuras (ou txapakura) formam uma família de línguas ameríndias da Bolívia e do Brasil (em Rondônia e Mato Grosso).

Línguas 
Lista das línguas chapacuras (Angenot 1997):

Faladas no Brasil:
Torá: 25 Torá na Área Indígena Torá, município de Auxiliadora (CEDI, 1990). 20 palavras (Nimuendajú & Valle Bentes, 1923); 387 palavras e 100 frases (Nimuendajú, 1925).
Urupá: entre 150 e 250 Urupá (SIL, 1986, apud Grimes, 1988 no Ethnologue). 134 palavras (Nimuendajú, 1925); 36 palavras (Loukotka, 1963).
Jarú: em 1915: só alguns indivíduos avulsos (Nimuendajú, 1925). 276 palavras (Barbosa, 1948); 36 palavras (Loukotka, 1963).
Jamará: provavelmente extintos
Oro Wín: 5 falantes ativos nos anos 1990s, numa população de 40 Oro Win, na Fazenda São Luiz. 1.200 palavras e algumas frases (CEPLA).
Warí (Pakaas Novos): Área Indígena (A.I.) Igarapé Lage: 235 Wari’; A.I. Igarapé Ribeirão: 85 Wari’; A.I. Sagarana: 148 Wari’; A.I. Pacaás-Novas: 473 Wari’; A.I. Rio Negro/Ocaia: 290 Wari’; e A.I. Rio Guaporé: alguns Wari’ (CEDI, 1990). 3.000 palavras (Kern, 1996) e uma gramática (Everett & Kern, 1996).
Dialetos-Norte:
Wari’-Oro Waram
Wari’-Oro Mon
Wari’-Oro Waram Xijen
Dialetos-Sul:
Wari’-Oro Não
Wari’-Oro Eo
Wari’-Oro At
Wari’-Oro Jowin
Wari’-Oro Kao Oro Aje
Tapoaya: provavelmente extintos
Kuyubi: 3 falantes, Suzana (residente em Guajará-Mirim), Rosa em Sagarana e Francisca na Baia da Onça, Guaporé. Léxico por de Angenot & Santos (1997) e também por Rodrigues Duran (2000).
Kutiana: provavelmente extintos
Matáwa (Matáma): provavelmente extintos
Kumana (Cautario): provavelmente extintos
Uomo: provavelmente extintos
Urunamakan: provavelmente extintos
Kujuna: provavelmente extintos
Wanyam (Wanham)
Pawumwa-Wanyam: provavelmente extintos. 124 palavras (Haseman, 1912); 21 palavras de Loukotka (1963), com base em dados inéditos de Emilie Snethlage.
Abitana-Wanyam: provavelmente extintos. 21 palavras de Loukotka (1963), com base em dados inéditos de Emilie Snethlage.
Kabishi-Wanyam: por volta de 1950: 5 falantes na bacia do rio São Miguel (segundo Wanda Hanke); o último falante conhecido da região de São Miguel, Mariano, faleceu no final de 1996. 83 palavras e 16 linhas de canções (W. Hanke).
Miguelenho-Wanyam: por volta de 1950: 11 falantes (segundo Wanda Hanke); 1 falante idoso conhecido nos anos 1990s, Firmino Miguelem, residente em Guajará-Mirim. 95 palavras e 16 linhas de canções (W. Hanke); 2.100 palavras (de Lima Angenot & Ribeiro).

Faladas na Bolívia:
Moré (Iten): 200, dos quais 21 falantes ativos e 65 semi-falantes e falantes passivos (segundo Lima Angenot). 3.800 palavras (Angenot & Angenot).
Muré: provavelmente extintos. Traduções do Pater Noster, do Ave Maria e do Credo (Teza, 1868).
Itoreauhip: provavelmente extintos
Rokorona: provavelmente extintos. Traduções do Pater Noster, do Ave Maria e do Credo (Teza, 1868).
Herisobokono: provavelmente extintos
Chapakura (Huachi, Tapakura): provavelmente extintos. 436 palavras (Créqui-Montfort & Rivet, 1913, com base em dados inéditos de d’Orbigny).
Kitemoka (Kitemo): no início da década 1980s: 20 falantes (Plaza Martínez & Carvajal, 1985). 339 palavras (Créqui-Montfort & Rivet, 1913, com base em dados inéditos de d’Orbigny).
Napeka (Nape): provavelmente extintos. 78 palavras (Créqui-Montfort & Rivet, 1913).
Kusikia-Manasi: no início da década 1980s: 10 falantes (Plaza Martínez & Carvajal, 1985).

Classificação 
Classificação das línguas chapacuras (Ramirez 2010: 21):

Chapacura
Chapakura
Torá
Moré (Itene); Cautário; Tapakuara, Kitemoka
Chapakyra
Urupá, Jaru; Wanham, Miguelenho
Wari'
Oro Win

Comparações lexicais 
Comparação lexical interna das línguas chapacuras (Rodrigues 1986):

Alguns paralelos lexicais entre o Proto-Chapacura e as línguas macus (Jolkesky 2016):

Alguns paralelos lexicais entre o Proto-Chapacura e o Irantxe (Jolkesky 2016):

Alguns paralelos lexicais entre o Proto-Chapacura e o Proto-Arawá (Jolkesky 2016):

Reconstrução 
A reconstrução do protochapakura (Angenot 1997):

Ver também 
 Línguas de Rondônia
 Txapacuras
 Língua puinave#Comparações lexicais
 Jean-Pierre Angenot

Bibliografia 
Vocabulários
 Anônimo (n.d.b). Vocabulário Jarú e Urupá (298 itens). Material inédito da Comissão Rondon. Rio de Janeiro: Museu do Índio. Doc. s/n (Caderneta No. 3) 22 pp.
 Anônimo (n.d.d). Vocabulário Uomo (95 itens). Material inédito da Comissão Rondon. Rio de Janeiro: Museu do Índio. Doc s/n. 28 pp.
 Anônimo (n.d.e). Vocabulários dos Uomos, Aroá, Macuráp e Purua. (29 itens para cada língua). Material inédito da Comissão Rondon. Rio de Janeiro: Museu do Índio. Doc s/n. 32 pp.
 Anônimo (n.d.f). Tabela com vocabulários de 9 línguas (29 itens cada). Material inédito da Comissão Rondon. Rio de Janeiro: Museu do Índio. Doc s/n. 3 pp.
 BECKER-DONNER, Etta (n.d.). Vokabular der Pakanovo-Sprache. Museum fur Völkerkunde. Vienna. [Pakaanóva].
 NIMUENDAJU, Curt (n.d.). Documentos inéditos, principalmente vocabulários. Arquivos microfilmados do Museu Nacional do Rio de Janeiro. [Chapakura s.3:f.9/17, Pawumwa s.3:f.9/17, Napeka s.3:f17; Abitana f.21] 5pp.
 SHELDON, Steven Neil (n.d.). Pacas Novas: Formulário dos vocabulários padrões. Arquivos da UNICAMP, Campinas. [Pakaanóva] 9 pp.
 SNETHLAGE, Emil Heinrich (n.d.). Informações sobre Abitana-Wanyam. Ms. [Abitana, Wanyam]

Ligações externas 
 Vocabulário xapacura organizado por Curt Nimuendajú
 Vocabulário napeca organizado por Curt Nimuendajú
 Vocabulário pavunva (pawunwa) organizado por Curt Nimuendajú.
 Vocabulário torá - Vocabulário Turá recolhido de um índio do Rio Marmelos por Euclides H. do Valle Bentes, em Manaus, em 1921. Organizado por Curt Nimuendajú e E.H. do Valle Bentes.
 Vocabulário urupá,  coletado e organizado por Curt Nimuendajú e E.H.R. do Valle Bentes.

Chapacuras
Línguas da Bolívia
Línguas ameríndias
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)